W Polsce 
 Kobielice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Zakrzewo 
 Kobielice – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Suszec
 Kobielice – gromada w powiecie pszczyńskim